Christian Frederik Hansen kan syfta på flera personer, bland andra:

Christian Frederik Hansen (1756-1845), dansk arkitekt
Christian Frederik Hansen (1788-1873), dansk krigsminister